Армянское письмо () — одиннадцатый блок стандарта Юникод. Содержит все буквы армянского письма и армянскую пунктуацию.

Список символов 

|}

Компактная таблица 
{| class="wikitable" style="border-collapse:collapse;background:#FFFFFF;font-size:large;text-align:center"
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small" | Армянское письмоОфициальная таблица символов Консорциума Юникода
|- style="background:#F8F8F8;font-size:small"
| style="width:45pt" |  || style="width:20pt"  | 0 || style="width:20pt"  | 1 || style="width:20pt"  | 2 || style="width:20pt"  | 3 || style="width:20pt"  | 4 || style="width:20pt"  | 5 || style="width:20pt"  | 6 || style="width:20pt"  | 7 || style="width:20pt"  | 8 || style="width:20pt"  | 9 || style="width:20pt"  | A || style="width:20pt"  | B || style="width:20pt"  | C || style="width:20pt"  | D || style="width:20pt"  | E || style="width:20pt"  | F
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+053x
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0531: ARMENIAN CAPITAL LETTER AYB" | Ա
| title="U+0532: ARMENIAN CAPITAL LETTER BEN" | Բ
| title="U+0533: ARMENIAN CAPITAL LETTER GIM" | Գ
| title="U+0534: ARMENIAN CAPITAL LETTER DA" | Դ
| title="U+0535: ARMENIAN CAPITAL LETTER ECH" | Ե
| title="U+0536: ARMENIAN CAPITAL LETTER ZA" | Զ
| title="U+0537: ARMENIAN CAPITAL LETTER EH" | Է
| title="U+0538: ARMENIAN CAPITAL LETTER ET" | Ը
| title="U+0539: ARMENIAN CAPITAL LETTER TO" | Թ
| title="U+053A: ARMENIAN CAPITAL LETTER ZHE" | Ժ
| title="U+053B: ARMENIAN CAPITAL LETTER INI" | Ի
| title="U+053C: ARMENIAN CAPITAL LETTER LIWN" | Լ
| title="U+053D: ARMENIAN CAPITAL LETTER XEH" | Խ
| title="U+053E: ARMENIAN CAPITAL LETTER CA" | Ծ
| title="U+053F: ARMENIAN CAPITAL LETTER KEN" | Կ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+054x
| title="U+0540: ARMENIAN CAPITAL LETTER HO" | Հ
| title="U+0541: ARMENIAN CAPITAL LETTER JA" | Ձ
| title="U+0542: ARMENIAN CAPITAL LETTER GHAD" | Ղ
| title="U+0543: ARMENIAN CAPITAL LETTER CHEH" | Ճ
| title="U+0544: ARMENIAN CAPITAL LETTER MEN" | Մ
| title="U+0545: ARMENIAN CAPITAL LETTER YI" | Յ
| title="U+0546: ARMENIAN CAPITAL LETTER NOW" | Ն
| title="U+0547: ARMENIAN CAPITAL LETTER SHA" | Շ
| title="U+0548: ARMENIAN CAPITAL LETTER VO" | Ո
| title="U+0549: ARMENIAN CAPITAL LETTER CHA" | Չ
| title="U+054A: ARMENIAN CAPITAL LETTER PEH" | Պ
| title="U+054B: ARMENIAN CAPITAL LETTER JHEH" | Ջ
| title="U+054C: ARMENIAN CAPITAL LETTER RA" | Ռ
| title="U+054D: ARMENIAN CAPITAL LETTER SEH" | Ս
| title="U+054E: ARMENIAN CAPITAL LETTER VEW" | Վ
| title="U+054F: ARMENIAN CAPITAL LETTER TIWN" | Տ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+055x
| title="U+0550: ARMENIAN CAPITAL LETTER REH" | Ր
| title="U+0551: ARMENIAN CAPITAL LETTER CO" | Ց
| title="U+0552: ARMENIAN CAPITAL LETTER YIWN" | Ւ
| title="U+0553: ARMENIAN CAPITAL LETTER PIWR" | Փ
| title="U+0554: ARMENIAN CAPITAL LETTER KEH" | Ք
| title="U+0555: ARMENIAN CAPITAL LETTER OH" | Օ
| title="U+0556: ARMENIAN CAPITAL LETTER FEH" | Ֆ
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+0559: ARMENIAN MODIFIER LETTER LEFT HALF RING" | ՙ
| title="U+055A: ARMENIAN APOSTROPHE" | ՚
| title="U+055B: ARMENIAN EMPHASIS MARK" | ՛
| title="U+055C: ARMENIAN EXCLAMATION MARK" | ՜
| title="U+055D: ARMENIAN COMMA" | ՝
| title="U+055E: ARMENIAN QUESTION MARK" | ՞
| title="U+055F: ARMENIAN ABBREVIATION MARK" | ՟
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+056x
| title="U+0560: ARMENIAN SMALL LETTER TURNED AYB" | ՠ
| title="U+0561: ARMENIAN SMALL LETTER AYB" | ա
| title="U+0562: ARMENIAN SMALL LETTER BEN" | բ
| title="U+0563: ARMENIAN SMALL LETTER GIM" | գ
| title="U+0564: ARMENIAN SMALL LETTER DA" | դ
| title="U+0565: ARMENIAN SMALL LETTER ECH" | ե
| title="U+0566: ARMENIAN SMALL LETTER ZA" | զ
| title="U+0567: ARMENIAN SMALL LETTER EH" | է
| title="U+0568: ARMENIAN SMALL LETTER ET" | ը
| title="U+0569: ARMENIAN SMALL LETTER TO" | թ
| title="U+056A: ARMENIAN SMALL LETTER ZHE" | ժ
| title="U+056B: ARMENIAN SMALL LETTER INI" | ի
| title="U+056C: ARMENIAN SMALL LETTER LIWN" | լ
| title="U+056D: ARMENIAN SMALL LETTER XEH" | խ
| title="U+056E: ARMENIAN SMALL LETTER CA" | ծ
| title="U+056F: ARMENIAN SMALL LETTER KEN" | կ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+057x
| title="U+0570: ARMENIAN SMALL LETTER HO" | հ
| title="U+0571: ARMENIAN SMALL LETTER JA" | ձ
| title="U+0572: ARMENIAN SMALL LETTER GHAD" | ղ
| title="U+0573: ARMENIAN SMALL LETTER CHEH" | ճ
| title="U+0574: ARMENIAN SMALL LETTER MEN" | մ
| title="U+0575: ARMENIAN SMALL LETTER YI" | յ
| title="U+0576: ARMENIAN SMALL LETTER NOW" | ն
| title="U+0577: ARMENIAN SMALL LETTER SHA" | շ
| title="U+0578: ARMENIAN SMALL LETTER VO" | ո
| title="U+0579: ARMENIAN SMALL LETTER CHA" | չ
| title="U+057A: ARMENIAN SMALL LETTER PEH" | պ
| title="U+057B: ARMENIAN SMALL LETTER JHEH" | ջ
| title="U+057C: ARMENIAN SMALL LETTER RA" | ռ
| title="U+057D: ARMENIAN SMALL LETTER SEH" | ս
| title="U+057E: ARMENIAN SMALL LETTER VEW" | վ
| title="U+057F: ARMENIAN SMALL LETTER TIWN" | տ
|-
| style="background:#F8F8F8;font-size:small" | U+058x
| title="U+0580: ARMENIAN SMALL LETTER REH" | ր
| title="U+0581: ARMENIAN SMALL LETTER CO" | ց
| title="U+0582: ARMENIAN SMALL LETTER YIWN" | ւ
| title="U+0583: ARMENIAN SMALL LETTER PIWR" | փ
| title="U+0584: ARMENIAN SMALL LETTER KEH" | ք
| title="U+0585: ARMENIAN SMALL LETTER OH" | օ
| title="U+0586: ARMENIAN SMALL LETTER FEH" | ֆ
| title="U+0587: ARMENIAN SMALL LIGATURE ECH YIWN" | և
| title="U+0588: ARMENIAN SMALL LETTER YI WITH STROKE" | ֈ
| title="U+0589: ARMENIAN FULL STOP" | ։
| title="U+058A: ARMENIAN HYPHEN" | ֊
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="Reserved" style="background-color:#CCCCCC;" |
| title="U+058D: RIGHT-FACING ARMENIAN ETERNITY SIGN" | ֍
| title="U+058E: LEFT-FACING ARMENIAN ETERNITY SIGN" | ֎
| title="U+058F: ARMENIAN DRAM SIGN" | ֏
|-
| colspan="17" style="background:#F8F8F8;font-size:small;text-align:left" | Примечания
1.По состоянию на версию 15.0.
2.Серые клетки обозначают зарезервированные кодовые позиции.
|}

Примечания